Schadensminimierung kann bedeuten:

 ein Konzept zum Umgang mit Abhängigkeit, siehe Schadensminimierung (Abhängigkeitssyndrom)
 eine Pflicht des Versicherungsnehmers, siehe Schadensminderungspflicht
 vorbereitende Maßnahmen, die die Auswirkungen einer Naturkatastrophe mildern, siehe Vulkanüberwachung, oder Tsunami-Frühwarnsystem